Quatre régiments du Royaume de France ont été appelés régiment de Clermont :

 un régiment d’infanterie, le régiment de Clermont, créé en  et licencié en septembre de la même année ;
 trois régiments de cavalerie :
 un régiment de Clermont cavalerie, qui deviendra le régiment de Toustain cavalerie ;
 un régiment de Clermont-Saint-Aignan cavalerie, indexé dans la correspondance de Louvois, ayant existé entre  1683 et 1691 ;
 un régiment de Clermont cavalerie, qui deviendra le régiment de Conti dragons.

Homonymie d'unités militaires